Seewis kan syfta på:
 Seewis im Prättigau, kommun i Graubünden, Schweiz
 Sevgein, ort i Graubünden, Schweiz, förr kallad Seewis im Oberland